Il revisore generale è un incarico nella Curia romana voluto da papa Francesco per compiere la revisione contabile degli enti e degli organi della Santa Sede e della Città del Vaticano.

Istituzione
Con la lettera apostolica in forma di motu proprio del 24 febbraio 2014 Fidelis dispensator et prudens, papa Francesco ha istituito il Consiglio per l'economia, la Segreteria per l'economia e l'incarico del revisore generale.

Il revisore generale compie la revisione contabile «dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano».

L’ufficio del revisore generale opera in piena autonomia e indipendenza, riportando direttamente al papa. Sottopone al Consiglio per l’economia un programma annuale di revisione che individui gli ambiti gestionali più rischiosi nonché una relazione annuale delle proprie attività.

Il suo ufficio è composto dal revisore generale e da due revisori aggiunti. Essi sono nominati ad quinquennium dal papa, a partire da una lista di tre nomi proposta dal cardinale coordinatore del Consiglio per l'economia, sentiti il segretario di Stato e il prefetto della Segreteria per l'economia; il mandato del revisore generale può essere rinnovato solo una volta.

Il 22 febbraio 2015 sono stati approvati gli statuti del Consiglio per l'economia, della Segreteria per l'economia e del revisore generale.

Cronotassi

Revisori generali
Libero Milone (9 maggio 2015 - 20 giugno 2017)
Alessandro Cassinis Righini (20 giugno 2017 - 5 maggio 2021) (ad interim)
Alessandro Cassinis Righini, dal 5 maggio 2021

Note

Voci correlate
 Curia romana
 Santa Sede
 Città del Vaticano
 Consiglio per l'economia
 Segreteria per l'economia
 Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica
 Autorità di supervisione e informazione finanziaria
 Osservatorio permanente sui beni ecclesiastici

Collegamenti esterni

Comunicato della sala stampa della Santa Sede: nuova struttura di coordinamento degli Affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano

Dicasteri della Curia romana
Finanze della Santa Sede
Economia della Città del Vaticano
Governo della Città del Vaticano